Tseng kan syfta på

 Tseng – en alternativ stavning av kinesiska efternamnet Zeng, se detta namn
 Tseng of the Turks – rollfigur i Final fantasy